Иван Кобяко́в:
 Кобяков, Иван Григорьевич (1917—1993) — генерал-майор, Герой Советского Союза (1944).
 Кобяков, Иван Демидович (род. 1936) — советский и российский учёный, кандидат технических наук, изобретатель.